Arthur Rackham, illustrateur britannique du  ;
Jack Rackham dit « Calico Jack », pirate du  ;
Rackham le Rouge, personnage du douzième album de la série de bande dessinée Les Aventures de Tintin ;
Rackham était une société qui éditait des jeux de figurines ;
Rackham est un éditeur de bande dessinée.

Homonymie de patronyme